Des chevaux et des hommes est :
 une bande dessinée des années 1970 ;
 un film islando-allemand sorti en 2013.